La Dirección General de Educación de la Armada (DGED) es una dependencia de la Subjefatura del Estado Mayor General de la Armada de Argentina cuya función es administrar la instrucción del personal civil y militar de la fuerza naval argentina.

Historia 

Fue creada en 1960 como Dirección de Instrucción Naval e integraba la Dirección General de Personal Naval. En determinado momento, adoptó la denominación de «Dirección de Educación Naval» (DIED). El 1 de enero de 2011, adoptó el nombre de «Dirección General de Educación de la Armada» (DGED).

Durante el terrorismo de Estado en Argentina, existieron dos centros clandestino de detención en sus dependencias, uno en la Escuela de Mecánica de la Armada y otro en la Escuela Suboficiales de Infantería de Marina.

En 1998, la Armada estableció la Dirección en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Institutos dependientes 

La Dirección es integrada por:

 la Escuela Naval Militar;
 la Escuela de Suboficiales de la Armada;
 la Escuela de Guerra Naval;
 la Escuela de Oficiales de la Armada;
 la Escuela Nacional de Pesca «Comandante Luis Piedrabuena»;
 la Escuela Nacional de Náutica «Manuel Belgrano»
 el Liceo Naval Militar «Almirante Brown»;
 el Departamento de Estudios Históricos Navales;
 y el buque escuela ARA Libertad.

Véase también 

 Facultad de la Armada

Referencias

Fuentes 

 

Unidades de la Armada Argentina
Organizaciones fundadas en 1960